Música: Giacomo Puccini, compositor d'òperes.
 Astronomia: (4579) Puccini, asteroide nº. 4579 de la sèrie (1989 AT6 ).